Madjer peut désigner :
Rabah Madjer, un ancien footballeur algérien. Il a donné son nom à une manière de marquer un but avec une talonnade : une « madjer » ;
João Víctor Saraiva, dit Madjer, est un joueur de football de plage portugais ;
Madjer, orthographié Mađer, un village de Serbie situé dans la municipalité de Požega (Serbie), district de Zlatibor.
Madjer (geste) désigne le geste de Rabah Madjer lors de la finale de C1. Il consiste à marquer un but en effectuant une talonnade.